Santo Tomé – comune spagnolo
Santo Tomé – comune argentino nella provincia di Corrientes
Santo Tomé – comune argentino nella provincia di Santa Fe